Okręty US Navy o nazwie USS  „Tuscaloosa”, pochodzącą od miasta Tuscaloosa:
 Pierwszy „Tuscaloosa” (CA-37) był ciężkim krążownikiem typu New Orleans, który służył w latach 1934 - 1946.
 Drugi „Tuscaloosa” (LST-1187) był okrętem desantowym czołgów typu Newport, który służył w latach 1970 - 1994.

Tuscaloosa